Abdullah () ist als Variante von Abdallah mit der Bedeutung „Diener Gottes“ ein arabischer männlicher Vorname und Familienname. Vereinzelt tritt als Familienname auch die Form Abdulla auf. Eine westafrikanische Form des Namens ist Abdoulaye.

Namensträger

Herrscher 
 Abdullah II. (Buchara) (1533–1598), Khan von Buchara
 Abdullah I. (Jordanien) (1882–1951), König von Jordanien (1946–1951)
 Abdullah ibn Abd al-Aziz (1924–2015), saudi-arabischer König (2005–2015)
 Abdullah II. (Jordanien) (* 1962), König von Jordanien (seit 1999)
 Dschamschid ibn Abdullah (* 1929), Sultan von Sansibar

Familienname 
 Abdu-Ali Abdullah (* 1984), dschibutischer Tennisspieler
 Abdu-Rashid Abdullah (* 1977), bruneiischer Tennisspieler
 Abdul Rahman Al-Abdullah (* 1977), katarischer Leichtathlet
 Abdul Samad Abdullah († 2013), maledivischer Politiker
 Abdullah Abdullah (* 1960), afghanischer Politiker
 Abdullah Ahmed Abdullah (* 1963), ägyptischer Terrorist
 Abdullah Basheer Al-Abdullah (* 1971), katarischer Fußballspieler
 Achmed Abdullah (Alexander Nikolajewitsch Romanoff; 1881–1945), russischer Schriftsteller
 Ahmad Hassan Abdullah (Albert Chepkurui; * 1981), katarischer Leichtathlet
 Ahmed Abdullah (eigentlich Leroy Bland, * 1947), US-amerikanischer Jazz-Trompeter
 Ahmed Abdullah (Schwimmer) (* 1968), ägyptischer Schwimmer
 Akbar Jahan Abdullah (* 1917), indische Politikerin
 Akram Abdullah (* 1987), jemenitischer Taekwondoin
 Ameer Abdullah (* 1993), US-amerikanischer Footballspieler
 Aqhari Abdullah (* 1991), singapurischer Fußballspieler
 Aquil Abdullah (* 1973), US-amerikanischer Ruderer
 Asya Abdullah (* 1971), syrisch-kurdische Politikerin
 Atallah Abdullah (* 1960), irakischer Gewichtheber
 Azizi Abdullah (1942–2011), malaysischer Lehrer, Journalist und Schriftsteller
 Bashar Abdullah (* 1977), kuwaitischer Fußballspieler
 Burçin Abdullah (* 1987), türkische Schauspielerin
 Daayiee Abdullah (* 1954), US-amerikanischer Imam
 Fahmie Abdullah (* 1974), singapurischer Fußballspieler
 Farah Zeynep Abdullah (* 1989), türkische Schauspielerin
 Farooq Abdullah (* 1937), indischer Politiker
 Hamidullah Haji Abdullah (* 1994), afghanischer Fußballtorhüter
 Hamza Abdullah (* 1983), US-amerikanischer Footballspieler
 Helan Abdullah, kurdische Pop-, Hip-Hop- und R&B-Sängerin, siehe Helly Luv
 Hovsep Abdullah (1830–1902), armenischer Fotograf, siehe Abdullah Frères
 Husain Abdullah (* 1985), US-amerikanischer Footballspieler
 Hussain Abdullah (* 1984), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Stuntman
 Jamal Al-Abdullah (* 1963), katarischer Leichtathlet
 Kia Abdullah (* 1982), britische Schriftstellerin
 Kazem Abdullah (* 1979), US-amerikanischer Dirigent und Musiker
 Kevork Abdullah (1839–1918), armenischer Fotograf, siehe Abdullah Frères
 Madschid Mohammed Abdullah (* 1959), saudi-arabischer Fußballspieler
 Magdy Ahmed Abdullah (* 1966), ägyptischer Hockeyspieler

 Mohammed Abdullah (1905–1982), indischer Politiker des Kaschmir

 Mutaib bin Abdullah (* 1952), saudi-arabischer Politiker und Militärangehöriger
 Namat Abdullah (1946–2020), malaysischer Fußballspieler
 Neil Malik Abdullah (* 1977), österreichischer Schauspieler
 Nur Adam Abdullah (* 2001), singapurischer Fußballspieler
 Omar Abdullah (* 1970), indischer Politiker
 Osama Abdullah (* 1970), kuwaitischer Fußballspieler
 Raffidine Abdullah (* 1994), komorischer Fußballspieler
 Rayan Abdullah (* 1957), Typograf und Designer
 Reem Abdullah (* 1987), saudi-arabische Schauspielerin
 Reema Ahmed Abdullah (* 2000), ägyptische Diskuswerferin
 Sadiq Abdullah (* 1960), nigerianischer Tennisspieler
 Sami Al-Abdullah (* 1967), katarischer Leichtathlet
 Tina Abdulla (* 1997), norwegische Handballspielerin
 Tewfik Abdullah (1896–??), ägyptischer Fußballspieler
 Viçen Abdullah (1820–1902), armenischer Fotograf, siehe Abdullah Frères
 Waleed Abdullah (* 1986), saudi-arabischer Fußballtorhüter
 Wan Azlan Abdullah (* 1975), malaysischer Schwimmer
 Youssef bin Alawi bin Abdullah (* 1945), omanischer Politiker
 Zarinah Abdullah (* 1971), singapurische Badmintonspielerin

Form Abdulla 
 Abdulaziz Yusuf Abdulaziz Abdulla (* 1982), bahrainischer Fußballschiedsrichter
 Almoez Abdulla (* 1996), katarischer Fußballspieler
 Amjad Abdulla (* 1970), maledivischer Umweltpolitiker und Klimawissenschaftler
 Gamal Ahmed Abdulla (* 1964), ägyptischer Hockeyspieler
 Mohammed Abdulla (* 1985), kuwaitischer Tennisspieler
 Muhammed Said Abdulla (1918–1991), tansanischer Schriftsteller
 Walied Abdulla (* 1945), irakisch-deutscher Mediziner
 Xhelil Abdulla (* 1991), mazedonischer Fußballspieler

Vorname 

 Abdullah (Fliesenmaler), ein Fliesenmaler mehrerer Welterbestätten im 19. Jahrhundert mit dem Beinamen Dschinn
 Abdullah bin Abdul Kadir (1796–1854), malaysisch Gelehrter
 Abdullah Abdullah (* 1960), afghanischer Politiker
 Abdullah ibn Bakhtishu († 1058), Arzt
 Abdullah ibn Chalifa (1910–1963), Sultan von Sansibar
 Abdullah Gül (* 1950), türkischer Politiker, Präsident der Türkei (2007–2014)
 Abdullah Halman (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Abdullah al-Harari (1910–2008), äthiopischer islamischer Rechtsgelehrter
 Abdullah Ibn Jibreen (1933–2009), saudischer Islamgelehrter und Mufti
 Abdullah Öcalan (* 1949), kurdischer Führer der PKK
 Abdullah as-Sallal (1917–1994), jemenitischer Offizier und Politiker
 Abdullah bin Muhammad Al asch-Schaich, saudi-arabischer Geistlicher und Politiker
 Abdullah Shah (* 1959), malaysischer König
 Abdullah Wagishauser (* 1950), Vorsitzender der Ahmadiyya Muslim Jamaat in der Bundesrepublik
 Abdullah ibn Wahb ar-Rasibi († 658), Anführer der Charidschiten

Sonstiges 
 Abdullah (Pferd) (1970–2000), ein Trakehner-Springpferd

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Arabischer Personenname
Türkischer Personenname
Theophorer Personenname